Агу́нда Елка́новна Кула́ева (род. 29 декабря 1975, Орджоникидзе, РСФСР, СССР) — российская оперная певица (меццо-сопрано), с 2014 года солистка московского Большого театра. Заслуженная артистка РФ (2018).

Биография 
Родилась в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ), в осетинской семье заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Елкана Владимировича Кулаева (1935—2002) и оперной певицы Ирины Борисовны Кулаевой.

В 1993—1996 годах училась во Владикавказском училище искусств на отделении дирижирования (класс Т. А. Хосроева).

В 1996—2005 годах училась в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова на факультете хорового дирижирования (окончила в 2000 году) и на вокальном факультете (окончила в 2005 году).

В 2003—2005 годах училась в Центре оперного пения Галины Вишневской (класс Г. П. Вишневской)

В 2005 году была приглашена в Большой театр исполнить партию Сони в опере С. С. Прокофьева «Война и мир» (дирижёр — А. А. Ведерников).

В том же году, была приглашена в Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова, в котором служила до 2014 года.

С 2009 года — приглашенная солистка Новосибирского театра оперы и балета, где исполнила следующие партии: Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Полина («Пиковая дама» П. Чайковского), Любаша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова). 

С ноября 2014 года — солистка Большого театра.

15 июля 2015 года на исторической сцене Большого театра состоялась премьера оперы Ж. Бизе «Кармен», в которой Агунда Кулаева исполнила заглавную партию.

В 2016 году исполнила заглавную партию в опере «Кармен» (постановка Франко Дзефирелли) на сцене «Арена ди Верона».

В 2017 году исполнила партию Кончаковны в опере «Князь Игорь» (постановка Дмитрия Чернякова) на сцене Нидерландской оперы.

В 2018 году исполнила партию Ульрики в опере «Бал-Маскарад» на сцене Израильской оперы.

В 2019 году исполнила заглавную партию в опере «Кармен» в Токийской опере и партию Прециозиллы в опере «Сила Судьбы» в Немецкой опере в Берлине.

Сотрудничала с такими дирижёрами, как Геннадий Рождественский, Владимир Федосеев, Юрий Симонов, Владимир Минин, Михаил Плетнев, Александр Ведерников, Туган Сохиев и др.

Семья 
 Отец — Елкан Владимирович Кулаев (1935—2002), оперный и камерный певец (баритон), композитор, Народный артист России. Солист Северо-Осетинского театра оперы и балета (1969—2002).
 Мать — Ирина Борисовна Кулаева (урожд. Третьяк) — оперная певица (сопрано)
 Брат — Алан Елканович Кулаев (1964-2021) — оперный певец
 Сестра — Ася Елкановна Кулаева
 Муж — Алексей Татаринцев (род. 1981) — оперный певец (тенор), солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова с 2008 года.
 Сын — Даниил
 Дочери — Виолетта и Амелия

Партии

В Большом театре 

 Соня («Война и мир» С. С. Прокофьева, 2005)
 Любаша («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, 2014)
 Княгиня Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди, 2014)
 Снежная Королева (История Кая и Герды С. Баневича, 2014)
 Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина, 2014)
 Полина («Пиковая дама» П. И. Чайковского, 2015)
 Кармен («Кармен» Ж. Бизе, 2015)
 Лаура («Каменный гость» А. С. Даргомыжского, 2016)
 Маргарита («Осуждение Фауста» Г. Берлиоза, 2016)
 Весна-Красна («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, 2017)
 Марина Мнишек («Борис Годунов» М. П. Мусоргского, 2019)

Остальной репертуар 
 Марина Мнишек («Борис Годунов» М. П. Мусоргского)
 Азучена («Трубадур» Дж. Верди)
 Графиня, Полина и Гувернантка («Пиковая дама» П. И. Чайковского)
 Любаша, Дуняша («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова)
 Женя Комелькова («Зори здесь тихие» К. Молчанова)
 Арзаче («Семирамида» Дж. Россини)
 Кармен («Кармен» Ж. Бизе)
 Далилы («Самсон и Далила» К. Сен-Санса)
 Княгиня Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди)
 Соня («Война и мир» С. С. Прокофьева)
 Кончаковна («Князь Игорь» А. П. Бородина)
 Лель («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова)
 Ольга («Евгений Онегин» П. И. Чайковского)
 Ратмир («Руслан и Людмила» М. И. Глинки)
 Дзита («Джанни Скикки» Дж. Пуччини)
 Золушка («Золушка» Дж. Россини)
 Сантуцца, Лола («Сельская честь» П. Масканьи)
 Маддалена («Риголетто» Дж. Верди)
 Фенена («Набукко» Дж. Верди)
 Флора («Травиата» Дж. Верди)
 Марфа («Хованщина» М. П. Мусоргского)
 Амнерис («Аида» Дж. Верди)
 партия меццо-сопрано в Реквиеме Дж. Верди.

Награды 
 Заслуженная артистка РФ (2018).
 Заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания (2015).
 Лауреат III премии Международного конкурса молодых оперных певцов им. Бориса Христова (София, Болгария, 2009 г.)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Большого театра
 Информация на сайте театра Новая опера